«Juan Saavedra» puede referirse a:

 Juan de Saavedra (1???-1554), conquistador español de la conquista del Perú - considerado el descubridor de Valparaíso.
 Juan José Saavedra Barrios (1860-1933), político chileno.
 Juan Saavedra Ruiz (1944-), juez magistrado español.
 Juan Antonio Saavedra Reinaldo (1973-), deportista paralímpico español.
 Juan Manuel Saavedra Navarro (1977-), futbolista peruano.